Kota Pinang steht für:

 Kota Pinang, eine Stadt auf Sumatra, Indonesien
 Kota Pinang (Sultanat), ein ehemaliges souveränes Sultanat auf Sumatra, Indonesien
 Kota Pinang (Schiff), ein nach der Stadt benanntes Schiff